Де Леу () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 де Леу, Дианне (род. 1955) — нидерландская фигуристка-одиночница, впоследствии тренер по фигурному катанию.
 де Леу, Михаэл (род. 1986) — нидерландский футболист.
 де Леу, Рейнберт (1938—2020) — нидерландский дирижёр, пианист, композитор, музыкальный педагог.
 Де Леу, Хёйб (1910—1983) — нидерландский футболист и футбольный тренер.